Premià peut désigner:

Premià de Dalt, municipalité dans la comarca de Maresme
Premià de Mar, municipalité dans la comarca de Maresme

Voir aussi 
Premia

Homonymie de toponyme